Pope County er navnet på 3 counties i USA:

 Pope County, Arkansas
 Pope County, Illinois
 Pope County, Minnesota